Русија се на Дечјој песми Евровизије појавила 17 пута, и то први пут правећи деби у Хаселту, 2005.

Учесници

Дечја песма Евровизије по државама
Руска музика